Остреч — санаторій у місті Мена (Чернігівська область), розташований в однойменному урочищі.
 Остреч — менська слабомінералізована питна лікувально-столова мінеральна вода.